Рюте:

 Рюте — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аппенцелль-Иннерроден.
 Рюте, Кристиан Георг Теодор (1810—1867) — немецкий медик, офтальмолог.
 Рюте, Эмили (1844—1924) — занзибарская принцесса.